Wardle är en ort i Storbritannien.   Den ligger i grevskapet Borough of Rochdale och riksdelen England, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden London. Wardle ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Wardle är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Boulsworth Hill,  meter över havet,  km norr om Wardle. Runt Wardle är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Manchester,  km söder om Wardle. Trakten runt Wardle består i huvudsak av gräsmarker.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Greater Manchester
Unparished areas i Greater Manchester